Toponímia:
 Masia Aguilar, masia al municipi de la Sentiu de Sió a la comarca de la Noguera
 (1800) Aguilar, asteroide número 1800
 Puig Aguilar, muntanya del municipi de Dosrius a la comarca del Maresme
 Castell d'Aguilar, castell càtar a les Corberes (departament de l'Aude, regió Llenguadoc-Rosselló) 
 Castell d'Aguilar (Montmajor), castell de Montmajor (Baix Berguedà)
 Entitats de població:
 Aguilar (Colorado), població de l'estat de Colorado, Estats Units
 Espanya
 Aguilar de la Frontera, localitat de la província de Còrdova, Andalusia, Espanya
 Aguilar de Campos, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Aguilar de Bureba, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Aguilar de Segarra, municipi al límit oriental de la comarca del Bages
 Aguilar de Codés, municipi de Navarra a la comarca d'Estella Occidental dins la merindad d'Estella
 Aguilar del Alfambra, municipi de la província de Terol a la comarca de la Comunitat de Terol, Aragó
 Aguilar del Río Alhama, municipi de la Rioja a la regió de la Rioja Baixa
 Aguilar de Campoo, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Aguilar (Graus), entitat de població pertanyent al municipi de Graus, a l'Aragó
 Biografies:
 Alberto Aguilar Leiva (Benimejí, 1984), futbolista andalús que ocupa la posició de migcampista 
 Antonio Aguilar y Correa, Marqués de la Vega de Armijo (Madrid, 1824-1908), president del govern d'Espanya (1906-1907) 
 Beatriz de Aguilar
 Cristóbal de Aguilar (Lima, segle XVIII), pintor crioll, especialitzat a retratar als membres de la noblesa de Lima i l'elit política del Virregnat del Perú 
 Eduardo Aguilar Leiva, conegut com a Edu Aguilar (Terrassa, 1980), futbolista català
 Enric Aguilar i Matas (Barcelona, 1932), compositor de sardanes
 Fidel Aguilar i Marcó (Girona, 1894-1917), escultor gironí
 Gaspar Aguilar (València, 1561-1623), poeta i dramaturg valencià
 Joel Aguilar (El Salvador, 1975), àrbitre de futbol salvadorenc
 José Vicente Aguilar Borrás (la Vall d'Uixó, 1954), metge i polític valencià 
 Josep Aguilar i Fillol
 Josep Aguilar Giner (L'Eliana, 1951), jugador professional de pilota valenciana
 Lilia Aguilar (Chihuahua, 1977), política mexicana
 Luz María Aguilar (Ojinaga, Chihuahua, 1936), actriu mexicana
 Rosa Aguilar Rivero, política andalusa, alcaldessa de Còrdova 
 Teresa Aguilar Vila (Castellserà, 1962), escriptora catalana